

Littérature 
 Nečista krv (Sang impur), roman de Borisav Stanković (publié en 1910) adapté au grand écran en 1948 par Rados Novakovic sous le titre Sofka.
 Sang impur (titre original en anglais : The Speckled People) est un roman de l'Irlandais Hugo Hamilton publié originellement en 2003 et en français en  aux éditions Phébus.

Cinéma 
 Qu'un sang impur... est un film dramatique français écrit et réalisé par Abdel Raouf Dafri, sorti en 2020.

Autre 
 Le sens des mots qu’un sang impur abreuvent nos sillons a fait au début du XXIe siècle l’objet de polémiques.